PSE steht für:
 Periodensystem der Elemente
 Parabolized Stability Equations, Erweiterung der Linearen Stabilitätstheorie
 Portosystemische Enzephalopathie, auch Hepatische Enzephalopathie, unter Umständen umkehrbare Funktionsstörung des Zentralnervensystems, die durch eine unzureichende Entgiftungsleistung der Leber entsteht
 Personenstandserklärung
 PSE (Norm), eine elektrotechnische Norm, die in Japan die Betriebssicherheit elektrischer Installationen und Geräte regelt
 Paris School of Economics, Verbund ökonomischer Forschungseinrichtungen und Fakultäten in Frankreich
 Present State Examination, von dem Psychiater John Wing und Kollegen in den 1960er Jahren entwickelter Fragenkatalog, um den psychiatrischen Status von Patienten standardisieren und klassifizieren zu können
 das Priesterseminar Erfurt
 plan de sauvegarde de l'emploi, Sozialplan nach französische Recht
 Palästinensische Autonomiegebiete (ISO-3166-Länderkürzel)
 Mercedita International Airport (IATA-Code), Flughafen von Ponce (Puerto Rico), Puerto Rico
 Point of Subjective Equality, ein Messpunkt in der Psychophysik

Parteien:
 Parti Socialiste Européen, die französische Bezeichnung der Sozialdemokratischen Partei Europas, synonym mit der gleichnamigen Fraktion im Europäischen Parlament
 Partido Socialista de Euskadi, spanisch für Sozialistische Partei des Baskenlandes, ein regionaler Verband der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE)
 Partido Socialista Ecuatoriano, Sozialistische Partei Ecuadors, seit 1995 Partido Socialista – Frente Amplio (PS–FA)

Wirtschaft:
 Philippine Stock Exchange, philippinische Börse
 Prag Stock Exchange, siehe Prager Börse
 Palestine Securities Exchange, palästinensische Börse
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne, staatlicher polnischer Übertragungsnetzbetreiber

Informatik:
 Page Size Extension, siehe Physical Address Extension
 Photoshop Elements, Bildbearbeitungs-Programm von Adobe
 Power Sourcing Equipment, siehe Power over Ethernet
 Problem Solving Environment wie Computeralgebrasysteme

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Śremski in der Woiwodschaft Großpolen

PSe steht für:
 Pferdestärke effektiv

pse steht für:
 Central Malay (auch South Barisan Malay; ISO-639-3-Code), Sprachgruppe von Isolekten innerhalb der Malayo-Sumbawa-Sprachen im Südwestteil von Sumatra

Siehe auch:
 PSE-Fleisch

Abkürzung